Dit artikel geeft een overzicht van VVV-Venlo in het seizoen 2003/2004.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

VVV-Venlo
 2003/04